Hunkeler ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Hunkeler (1799–1879), Schweizer Politiker
 Edith Wolf-Hunkeler (* 1972), Schweizer Sportlerin
 Edward Joseph Hunkeler (1894–1970) römisch-katholischer Erzbischof von Kansas City
 Ida Glanzmann-Hunkeler (* 1958), Schweizer Politikerin
 Lucille Hunkeler (* 1974), italienisch-schweizerische Radsportlerin
 Theres Roth-Hunkeler (* 1953), Schweizer Schriftstellerin und Journalistin

Hunkeler  ist der Familienname folgender fiktiver Person:

 Peter Hunkeler, Romanfigur in einer Krimiserie von Hansjörg Schneider (Dramatiker)